podmiot gospodarczy
 podmiot (językoznawstwo)
 podmiot (psychologia)
 podmiot (filozofia)
 podmiot (prawo)
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 podmiot prawa międzynarodowego
 podmiot zbiorowy
 podmiot liryczny
 podmiot zbiorowy